Arina Rodionova e Valerija Solov'ëva hanno battuto in finale Evgenija Paškova e Anastasіja Vasyl'jeva 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Arina Rodionova /  Valerija Solov'ëva (Campionesse)
 Evgenija Paškova /  Anastasіja Vasyl'jeva (finale)

 Polina Pekhova /  Sviatlana Pirazhenka (quarti di finale)
 Melis Sezer /  Ekaterina Jašina (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Moscow Open 2012